Die Ausreißerin heißen die Filme
 Die Ausreißerin (1946), US-amerikanische Filmkomödie
 Die Ausreißerin (2003), britische Dokumentation
 Die Ausreißerin (2013), französischer Kurzfilm

Siehe auch:
 Ausreißer (Begriffsklärung)